Кингсли Кики (, 26 сентября 1996, Ричмонд, Техас) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции дифенсив энда в клубе НФЛ «Грин-Бэй Пэкерс».

Биография 
Кингсли Кики родился 26 сентября 1996 года в Ричмонде, Техас. Учился в школе имени Джорджа Ранча, играл в баскетбол и футбол, действовал на позиции тэкла защиты. После окончания школы получил 22 предложения спортивной стипендии от программ I дивизиона NCAA. Поступил в Техасский университет A&M.

Любительская карьера 
Первые три сезона в студенческой команде он отыграл на позиции внутреннего линейного защиты. Регулярно выходить на поле Кики стал на второй год обучения. Он же стал для него самым продуктивным: 37 захватов, семь из которых с потерей ярдов, и четыре сэка. Последний год обучения он играл на месте эдж-рашера. Переход к новому амплуа потребовал от него освоения новых игровых приёмов, а также снижения веса, что позволило прибавить скорости и резкости. В этой роли Кики установил личный рекорд, сделав 7,5 сэков и 11 захватов с потерей ярдов.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом 2019 года обозреватель Bleacher Report Мэтт Миллер характеризовал Кики как универсального и атлетичного игрока, способного играть роль запасного пас-рашера. К его плюсам он относил опыт четырёх сезонов на разных позициях в колледже, подвижность, позволяющую играть против соперника с мячом на свободном пространстве, возможность набрать вес и выходить на поле тэклом пятой техники в схеме защиты 3—4. К минусам Кики относили нестандартное для ди-энда телосложение, недостаток агрессивности, проблемы в игре против физически более мощных линейных нападения.

«Грин-Бэй Пэкерс» выбрали Кики на драфте в пятом раунде под общим 150 номером. В мае он подписал с клубом четырёхлетний контракт. В регулярном чемпионате 2019 года он сыграл в четырнадцати матчах и сделал десять захватов. Ещё три захвата на счету Кики в играх плей-офф. Кроме защиты, он выходил на поле и в составе специальных команд.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA 
 Статистика выступлений в НФЛ 

Игроки в американский футбол США
Игроки «Грин-Бей Пэкерс»